Black (angl. "černý") může být:

 Black (příjmení) – příjmení osob
 Black (zpěvák) (1962–2016) – britský zpěvák

 jiný význam (rozcestníky)
 Black Country (rozcestník)
 Black Knight
 Black Lightning
 Black Magic
 Black Mesa
 Black Mountain
 Black Mountains
 Black Panther
 Black Sabbath (rozcestník)
 Black Widow
 Blackbird
 Blackburn (rozcestník)
 Blackjack (rozcestník)
 Blackout
 Blackstar
 Blackwell
 Blackwood

Související články 
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Black“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Black“